Димитр Запрянов () — болгарский дзюдоист и самбист, призёр чемпионата мира по самбо, призёр чемпионатов Европы и мира по дзюдо, серебряный призёр Олимпийских игр, участник двух Олимпиад. Выступал в тяжёлой (свыше 95 кг) и абсолютной весовых категориях.

В 1981 и 1983 годах становился серебряным призёром чемпионатов Европы. В 1984 году взял серебро на соревнованиях «Дружба-84» в Варшаве. В 1985 году выиграл бронзу чемпионата мира в Сеуле, а в 1988 году стал третьим на чемпионате Европы в Памплоне.

В 1980 году стал серебряным призёром летних Олимпийских игр 1980 года в Москве в тяжёлом весе. На той же Олимпиаде в абсолютной категории занял 8-е место. На летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле стал пятым.

Ссылки 
 
 
 

Дзюдоисты Болгарии
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1980 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Самбисты Болгарии